

Geografia
 Owen – città tedesca del Baden-Württemberg
 Monte Owen – monte statunitense nel Wisconsin
 Owen – città statunitense del Wisconsin

Onomastica
Owen – nome proprio di persona maschile

Persone

Mark Owen – pseudonimo di Matt Bissonnette, scrittore e militare statunitense

Altro 
164792 Owen – asteroide della fascia principale
Difesa Owen – apertura scacchistica
Owen Gun – mitra del Commonwealth

Pagine correlate 
John Owen
Michael Owen (disambigua)
Owain
Owens
Contea di Owen